Invitation puede referirse a:

Películas 
 Invitation (película de 1952), una película de MGM protagonizada por Dorothy McGuire y Van Johnson;
 La invitación (película de 1973),  una película suiza;
 The Invitation (película de 2003), una película estadounidense protagonizada por Lance Henriksen;
 Invitation (película de 2008), una película iraní dirigida por Ebrahim Hatamikia;
 The Invitation (película de 2015), una película de suspenso estadounidense;
 The Invitation (película de 2022), una película de terror estadounidense.

Música

Álbumes 
 Invitation (álbum de Milt Jackson), 1962;
 Invitation (álbum de Andrew Hill), 1974;
 Invitation (álbum de Joanne Brackeen), 1976;
 Invitation (álbum de Norman Connors), 1979;
 Invitation (álbum de Jaco Pastorius), 1983;
 Invitation (álbum de Kenny Barron), 1991;
 Invitation (álbum de joe sample), 1993;
 Invitation (álbum de Carrie Akre), 2002;
 Invitation (álbum de Altaria), de la banda de rock Altaria, 2003;
 The Invitation (álbum de Meredith Andrews); 2004
 The Invitation (álbum de Thirteen Senses); 2008;
 An Invitation, un álbum de Inara George, 2008;
 Invitation (EP), un extended play de Ailee, 2012;
 Invitation (álbum de Filthy Friends), 2017;
 Invitation (álbum de Up10tion), 2018.